Rustaveli puede referirse a:

 Shota Rustaveli, poeta georgiano (Rusia).
 Rustavelis Gamziri, la avenida más importante en Tbilisi, capital de Georgia, llamada así en honor al poeta Shota Rustaveli.